Rhizohypnella är ett släkte av bladmossor. Rhizohypnella ingår i familjen Hypnaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Rhizohypnella